La saison 2005-2006 du Championnat de Roumanie de football était la  de la première division roumaine. Le championnat rassemble les 16 meilleures équipes du pays au sein d'une poule unique, où chaque club rencontre tous ses adversaires 2 fois, à domicile et à l'extérieur. Le championnat passe de 16 à 18 clubs à partir de la saison prochaine : il y a donc 2 clubs relégués en fin de saison pour 4 clubs promus de Divizia B.

C'est le Steaua Bucarest, champion de Roumanie en titre, qui termine de nouveau en tête du championnat et remporte le  de champion de Roumanie de son histoire.

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi en utilisant le bareme suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

 Le Sportul Studentesc Bucarest est relégué en Divizia B en raison de graves difficultés financières. Le club du CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu, classé  et rétrogradé sportivement en fin de championnat est donc repêché et pourra disputer la prochaine saison parmi l'élite.

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Roumanie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF
  Fiche sur RomanianSoccer

Championnat de Roumanie de football
Roumanie
2005 en Roumanie
2006 en Roumanie